Abay kan syfta på:

Geografi

Etiopien 
 Abay, flod som är en del av Blå Nilen

Kazakstan 

 Karaul (ort i Kazakstan), Östkazakstan, 
 Abay (ort), Almaty, 
 Abaj (ort), Qaraghandy, 
 Abay Qalasy, distrikt, Qaraghandy, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar